Ilow ist der Name folgender Orte:

 Ilow, Ortsteil der Gemeinde Neuburg im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern

Ilow ist der Name von:
 Christian von Ilow (in Schillers „Wallenstein“ Illo; 1585–1634), kaiserlicher Feldmarschall und Parteigänger Wallensteins
 Otto Friedrich von Ilow (1727–1792), preußischer Generalmajor

Siehe auch:
 Burg Ilow oder Ilenburg, abgegangene Burg auf dem Wallberg in der Nähe des Ortsteiles Ilow der Gemeinde Neuburg im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Burg Ilow II, abgegangene Burg im „Alten Holz“, einem Waldstück in der Nähe des Ortsteiles Madsow der Gemeinde Neuburg im Landkreis Nordwestmecklenburg

Siehe auch:
 Ihlow
 Ilo
 Jiłow
 Jílové 
 Iłowa